Боровёнка — станция Октябрьской железной дороги на скоростной линии Санкт-Петербург — Москва. Расположена в границах одноименного посёлка Боровёнка Окуловского муниципального района Новгородской области. Введена в эксплуатацию в 1851 году.

Описание 
Станция 5 класса, расположена на участке Чудово-Московское — Окуловка, на 231 километре двухпутной электрифицированной скоростной линии Октябрьской железной дороги Москва — Санкт-Петербург. Обслуживается линейными подразделениями Санкт-Петербургского территориального управления Октябрьской железной дороги, имеются две низкие пассажирские платформы.

История 
Станция, IV класса, была открыта  , под названием - Боровенская, в составе Санкт-Петербурго-Московской железной дороги. Название станции происходит от реки Боровенке и было утверждено приказом МПС № 227 от 21 декабря 1850 года. После переименовании дороги , станция в составе Николаевской железной дороги, а в 1863 году  получила официальное название в создаваемой сети железных дорог - Боровенка..
Первоначально на станции было построено две каменные водонапорные башни ( одна из которых сохранились до наших дней ), две деревянные высокие платформы, по обеим сторонам от путей и деревянный пассажирский дом ( вокзал ) размером 4,6 х 3,5 саж ( 9,2 х 7 м ) с буфетом, кассами и общим залом ожидания.Во время правления Главным обществом российских железных дорог, с 1868 по 1893 годы, на станции был увеличен деревянный вокзал, с размера 4,5 х 3,6 саж до 7,70 х 3,60 саж ( 15,4х7,2 м),  к зданию вокзала были пристроены помещения телеграфа, конторы начальника станции и зал для пассажиров I и II классов.
В 1888-90х годах были удлинены платформы и построены отстойные резервуары канализации.
18 апреля ( 1 мая) 1912 года  Боровёнка была переименована в ст. Турцевич, в честь бывшего начальника Николаевской железной дороги И. А. Турцевича (1851—1911), однако с 15 ( 28 ) октября 1917 года станции было возвращено её историческое наименование.
С 27 февраля 1923 года, после переименовании дороги, станция в составе Октябрьской железной дороги, приказом НКПС № 1028 от 20 августа 1929 года станция в составе Октябрьских железных дорог, с 1936 года станция в составе Октябрьской железной дороги.
Согласно тарифному руководству № 4 от 1965 года, станция производит операции по приёму и выдачи повагонных грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках, по хранению грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами на подъездных путях и местах необщего пользования, продажа билетов на все пассажирские поезда, приём и выдача багажа.
В 1971 году присвоен код ЕСР № 0636, 1975 году присвоен новый код ЕСР № 06360., с 1985 года  код АСУЖТ (ЕСР) № 041104.
В 1982 году станции присвоен код Экспресс-2 № 20585, с 1994 года новый код Экспресс-3 № 2004585.
В 1903 году от станции был проложен подъездной путь в балластный карьер длиной 457 сажень ( 914 м ), согласно информации на 1922 год по ведомости хозяйственных ветвей Николаевской жд имеется линия Боровенка - карьер б Зубова без указания расстояния. На топографических картах 1970х годов от станции указаны подъездные пути: в песочный карьер, к пилораме и к электроподстанции „Боровёнка“. На топографических картах 1980х годов подъездной путь в песчаный карьер - разобран.
В 2018 году, на перегоне Боровёнка — Торбино были установлены новейшие электронно-акустические комплексы по отпугиванию животных. В отличие от других видов защиты, эта система позволяет не нарушать пути миграции животных, как это случается при постройке ограждений. Зона действия каждого комплекса — до 3 километров. При приближении поезда система воспроизводит лай собак, рычание хищников, крики птиц. Акустическая система включается только на время приближения и прохождения состава на участке перехода. Для этого в систему передаётся поездное положение из аппаратно-программного комплекса диспетчерского контроля

Происшествия и катастрофы 
25 марта 2003 года на перегоне Боровёнка — Окуловка полностью сгорел вагон электропоезда. О пострадавших не сообщалось.

9 февраля 2005 года в 01 час 30 минут на перегоне Боровёнка — Окуловка под одним из вагонов поезда № 25 Санкт-Петербург — Москва заклинило редуктор колёсной пары, и она 13 километров прошла юзом. О происшествии сообщил машинист встречного поезда. Схода вагона с рельсов не произошло, пострадавших не было. График движения поездов по главному ходу был восстановлен лишь к 6 часам утра.

Пассажирское движение 
На станции останавливаются все пригородные и скоростные поезда «Ласточка», следующие по маршруту Бологое — Санкт-Петербург, а также часть поездов дальнего следования, направлением на Санкт-Петербург, Москву, Астрахань. Имеются две низкие пассажирские платформы с гравийным покрытием.

Примечания

Ссылки 
 Яндекс: Расписание движения поездов по ст. Боровёнка
 Тарифное руководство № 4
 ст. Боровёнка на сайте РЖД
 От Выборга до Новгорода: Каталог станций. СПб., 1998. С. 40.
Железнодорожные станции, открытые в 1851 году
Железнодорожные станции и платформы Окуловского района
Станции Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги